Маргарет Айвз Эббот (; ) — американская гольфистка, чемпион летних Олимпийских игр 1900 в Париже.

На Играх участвовала в одиночных соревнованиях по гольфу среди женщин, в котором, с результатом 47 очков, заняла первое место. Она стала второй чемпионкой Игр и единственной чемпионкой по гольфу.

Вместе с матерью она приехала в Париж на всемирную выставку — по стечению обстоятельств это мероприятие проходило одновременно с Играми. Маргарет приняла участие в турнире по гольфу и одержала победу, искренне считая, что состязание проводилось в рамках выставки. Она отбыла в США, так и не осознав, что стала первой в истории американской золотой медалисткой.

В 1902 году вышла замуж за писателя Финли Питера Данна.

Ссылки 
 Маргарет Эббот на sports-reference.com

Родившиеся в Калькутте
Умершие в Гринуиче (Коннектикут)
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по гольфу